Росино — название нескольких населённых пунктов:
 Росино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Росино — деревня в Парфинском районе Новгородской области.

См. также 
 Розино